Beowulf – poemat
 Beowulf – film Grahama Bakera
 Beowulf – film Roberta Zemeckisa
 Beowulf – rodzaj klastra komputerowego